Frankenhain bezeichnet:
 Frankenhain (Berkatal), Ortsteil der Gemeinde Berkatal im Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Frankenhain (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Frankenhain (Geratal), Ortsteil der Gemeinde Geratal im Ilm-Kreis, Thüringen
 Frankenhain (Schlieben), Ortsteil der Stadt Schlieben im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Frankenhain (Schwalmstadt), Ortsteil der Stadt Schwalmstadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 von 1942 bis 1945 Bezeichnung für die polnische Gemeinde Gruta

Siehe auch:
 Frankenheim